Владисла́в Ви́кторович Ващу́к (; ) — украинский футболист, защитник. Наиболее известен по выступлениям за клуб «Динамо» (Киев) (с 1993 по 2003 и с 2005 по 2008 гг.). Играл за национальную сборную Украины с 1996 по 2007 гг., в составе которой вышел в четвертьфинал чемпионата мира в 2006 году.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник ДЮФШ «Динамо» (Киев).

В 1993 году киевское «Динамо» отдало Ващука в аренду на несколько месяцев в киевскую «ЦСК ВСУ-Орияна».

После возвращения в 2005 году в киевское «Динамо» Ващук постоянно подвергался психологическому давлению со стороны киевских фанатов из-за его перехода в московский «Спартак».

Во второй половине 2007 года «Динамо» (Киев) выступало в чемпионате Украины ниже своего уровня и потеряло немало очков. С наступлением зимнего перерыва в чемпионате ожидалась «кадровая чистка» среди футболистов команды. Однако пришедший в команду главный тренер Юрий Сёмин оставил Ващука в команде, хотя и нечасто выпускал на поле. Сёмин отмечал универсальность и опыт футболиста, его добросовестную работу на тренировках. Сёмин ставил Ващука и на позицию полузащитника.

В мае 2008 года руководство «Динамо» (Киев) заявило, что контракт с Ващуком, действующий до августа 2008 года, скорее всего не будет продлён. В июне 33-летний Владислав Ващук вступил в переговоры и тренировался с одесским «Черноморцем», где уже выступал ранее после возвращения в украинский чемпионат из московского «Спартака». 17 июля 2008 года подписал контракт с дебютантом украинской Премьер-Лиги, клубом «Львов» на полгода с возможностью продления ещё на полгода. За «Львов» Ващук сыграл всего полгода. Из-за наступившего экономического кризиса бюджет клуба был урезан, а Ващук на снижение зарплаты не согласился.

В феврале 2009 года Ващук снова заключил контракт с клубом украинской Премьер-лиги одесским «Черноморцем». Хотя Ващук ранее выступал за этот клуб, во время его отсутствия почти весь состав «Черноморца» сменился, включая главного тренера. 14 марта впервые участвовал в официальной игре — вышел на замену за 15 минут до конца матча при счёте 3:0 в пользу «Черноморца», сыграв в зоне опорного полузащитника.

Болельщики, принявшие участие в голосовании на форуме официального сайта команды, признали 35-летнего Ващука лучшим футболистом клуба в сезоне-2009/10). Однако по итогам сезона «Черноморец» покинул высший дивизион. Контракт Ващука с «Черноморцем» закончился 1 июня 2010 года. Играть в составе «Черноморца» в первой лиге Ващук не пожелал, став свободным агентом. С 2010 по 2011 год играл в «Волыни». В начале 2013 года заявил о своём желании поиграть в команде первой лиги. В еврокубках сыграл 64 матча, забил 4 мяча.

Карьера в сборной 
Играл за национальную сборную Украины с 1996 по 2007 год.

В сборной Олега Блохина Ващук был одним из игроков основного состава. Играл в финальной части чемпионата мира 2006 в Германии (вышел в четвертьфинал). Был удалён в первом же матче со сборной Испании (0:4) за придерживание испанского нападающего рукой в своей штрафной.

Новый тренер национальной сборной Алексей Михайличенко, назначенный в декабре 2007 года, уже ни разу не вызывал Ващука в сборную.

В 2012—2013 годах занимал должность спортивного директора ФК «Арсенал» Киев.

Достижения

Командные 
Динамо (Киев)
 Чемпион Украины (9): 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2007
 Обладатель Кубка Украины (6): 1996, 1998, 1999, 2000, 2006, 2007
 Обладатель Суперкубка Украины (2): 2006, 2007

«Спартак» (Москва)
 Обладатель Кубка России: 2003

Личные 
 Заслуженный мастер спорта Украины
 Кавалер Ордена «За мужество» III степени.
 В  (8): 1994/95 — № 2, 1996/97 — № 1, 1997/98 — № 1, 1999 — № 1, 2000 — № 1, 2001 — № 1, 2005 — № 1, 2006 — № 3

Происшествия 
 20 ноября 2013 года, управляя автомобилем «Toyota Camry» в Киеве, двигался по Окружной дороге в направлении улицы Н. Трублаини. В попутном направлении следовал грузовой автомобиль марки «Ford». Ващук пытался совершить резкий манёвр и опередить грузовик справа, однако, по заключению сотрудников ГАИ, уснул за рулём и действия спортсмена закончились столкновением двух автомобилей. Он сумел избежать тяжёлых травм, у него зафиксированы сотрясение мозга и перелом нескольких рёбер.
 В феврале 2018 года против Ващука было заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Ващук занял в 2007 году у своего одноклубника Олега Гусева 50 000 долларов и не вернул.
 В 2022 году после двух недель российских обстрелов выехал с семьей из Гостомеля по гуманитарному коридору. Его дом заняли российские войска.

Личная жизнь 
Бывшая жена — Маргарита Сичкарь, частный предприниматель, сеть магазинов в Одессе.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Биография

Футболисты Украины
Мастера спорта Украины международного класса
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Львов»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)